B 174 steht für:
 die Bundesstraße 174 in Deutschland
 die Innsbrucker Straße in Österreich

Abkürzung